Не следует путать с Святое озеро — это статья о гидрониме (озере)

«Озеро Святое» — название объекта природно-заповедного фонда, производное от гидронима Святое

 «Озеро Святое» — гидрологический памятник природы общегосударственного значения в Волынской области
 «Озеро Святое» — комплексный памятник природы общегосударственного значения в Хмельницкой области
 «Озеро Святое» — гидрологический памятник природы общегосударственного значения в Черниговской области